de heilige Bonaventura (John of Fidanza) (1221–1274) middeleeuwse Italiaanse filosoof en theoloog

Overige personen (achternaam)
 Nicolas Bonaventure (1753-1831), Zuid-Nederlands rechter en burgemeester
 Chanelle Bonaventure (1991), Belgisch politica
 Ysaline Bonaventure (1994), Belgisch tennisspeelster

Overige personen (voornaam)
 Bonaventure Dawans (17e/18e eeuw), kluizenaar van Ensival
 Bonaventure Hyacinthe de Bousies (1755-1831), lid van Henegouwse adellijke familie
 Bonaventure de Menten de Horne (1779-1823), Zuid-Nederlands politicus
 Bonaventure Kalou (1978), Ivoriaans voetballer
 Bonaventure, pseudoniem van Frans striptekenaar Baptiste Corteggiani (1981)
 Bonaventure Uwizeyimana (1993), Rwandees wielrenner

Economie
 Westin Bonaventure Hotel, hotel in Los Angeles (Californië)

Geografie
 Bonaventure (metrostation), metrostation in Montreal, Canada
 Bonaventure (treinstation), voormalig treinstation in Montreal, naamgever van bovenstaand metrostation
 St. Bonaventure, plaats in Amerikaanse staat New York

Zie ook 
 Bonaventura (doorverwijspagina)